Kalpa, sinônimo de Manvantara
Kalpa (Vedanga) — uma das seis disciplinas de Vedanga, tratando de rituais
Kalpa (tempo) — unidade de tempo da cosmologia budista e hindu
Desambiguação